Валенти́н Фо́кин:
 Фокин, Валентин Васильевич (1931—2005) — советский и российский инженер-электрик, ректор Ижевской сельскохозяйственной академии (1988—2001).
 Фокин, Валентин Васильевич (1899—1938) — советский государственный и хозяйственный деятель, организатор промышленности.
 Фокин, Валентин Иванович (1896—1945) — советский военачальник, полковник.